Поцелуевка (; ) — деревня Латвии. Присвоен код классификатора 100176156. Поцелуевка расположена в Латгальском регионе Резекненского края, Гришканской волости. Рядом с деревней пролегает трасса P55. В поселке расположена Керамическая мастерская гончара Айвара Упшеля.

Примечания

Ссылки 
 Л. Персикова, Деревня Поцелуевка и её обитатели, на сайте DELFI, 22 июля 2002

Гришканская волость
Населённые пункты Резекненского края